Priwalowo () ist ein russischer Ortsname:
 Priwalowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Priwalowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Mangarben, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Priwalowo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Priwalowo (Moskau, Domododewo), Dorf im Stadtkreis Domododewo, Oblast Moskau
 Priwalowo (Moskau. Stupino), Dorf im Rajon Stupino, Oblast Moskau
 Priwalowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl